EFF steht für:
 Economic Freedom Fighters, Partei Südafrikas
 Eisenbahnfahrzeugführerschein
 Electronic Frontier Foundation, US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation
 Elf Fantasy Fair, Fantasy-Veranstaltung in den Niederlanden
 Ethiopian Football Federation, Aufsichtsrat des Fußballs in Äthiopien
 Europa Fachhochschule Fresenius
 European Film Fund (Europäischer Filmfonds)
 European Finance Forum, gemeinnütziger Verein zur Förderung finanzwirtschaftlichen Wissens
 Europäische Friedensfazilität
 Europäischer Fischereifonds
 Europäischer Flüchtlingsfonds
 European Founders Fund
 European Feminist Forum
 die Wirkungsgradklasse von Elektromotoren, siehe Elektromotor #Wirkungsgrad und Effizienz

Eff steht für:
 Eff, deutsches Musikprojekt von Felix Jaehn und Mark Forster, siehe Stimme (Lied)

Abkürzung